Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1987 () прошёл в городе Чикаго (Иллинойс, США) с 22 по 28 марта 1987 года. Турнир прошёл в 9-й раз. США приняли женский чемпионат мира в 1-й раз. В Чикаго турнир прошёл в 1-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1986 года, а также сборные Канады и США.

Чемпионом мира стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную ФРГ со счётом 14:2. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии со счётом 7:4.

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Финляндии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за 7—10 места.

Тай-брейки 
Были проведены дополнительные матчи за распределение мест с 7-го по 10-е.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1987

1987
Международные соревнования по кёрлингу в США
Спорт в США в 1987 году
1987 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Чикаго
Март 1987 года